Steni steht für: 

 Steni (Zypern), Ortschaft in Zypern
 Steni (Ukraine), Dorf in der Westukraine

Steni ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonella Steni (1926–2016), italienische Schauspielerin